Iso-Metso kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Metso (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Iso-Metso (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar